Alà-ad-Din forma part del nom de molts personatges:

 Alà-ad-Din Juwayní, governador i historiador persa
 Ala al-Din Ali Beg, emir d'Eretna a Kayseri
 Ala al-Din Ali ibn Ahmad Djamali, religiós turc
 Ala al-Din Ali ibn Xudja al-Din, màlik gúrida i després sultà
 Ala al-Din Atsiz, sultà gúrida
 Ala al-Din Eretna, sultà
 Ala al-Din Husayn, sultà gúrida
 Ala al-Din Husayn Xah, fundador de la dinastia husainita de Bengala
 Ala al-Din Karba, atabeg ahmadílida de Maragha
 Alaeddin Paixà, príncep i gran visir otomà
 Alâeddin Ali Bey, emir o bei de la dinastia dels karamànides
 Alâeddin Halil Mirza Bey, emir o bei de la dinastia dels karamànides
 Muhammad Shah Khaldji Ala al-Din, sultà de Delhi

Vegeu també 
 Aladí i la llàntia meravellosa
 Alà (nom)

Notes